А. Г. Мохан (род. 1945) — индийский учитель йоги, автор и соучредитель Свастха-йоги и Аюрведы. Мохан долгое время был учеником Тирумалая Кришнамачарьи.

Мохан был одним из основателей Кришнамачарья Йога Мандирам в Ченнае (Индия), и был его почётным секретарём с момента создания в 1976 году до 1989 года. Мохан также был организатором торжества, посвящённого столетию своего учителя Шри Кришнамачарьи.

Индра Мохан, жена А. Г. Мохана и соучредитель Свастха-йоги и Аюрведы, одна из немногих людей, кто получил диплом аспиранта в йоге Кришнамачарьи.

Свастха-йога и Аюрведа 
А. Г. Мохан представляет свои учения в Индии и на международном уровне под названием Svastha Yoga & Ayurveda. Слово svastha в переводе с санскрита буквально означает «оставаться в своей обители» и означает состояние полного здоровья и душевного равновесия. Svastha Yoga & Ayurveda, сторонники интегрированного подхода использовали йогу и аюрведу для достижения состояния svastha.

Работы 
 Mohan, A. G. with Ganesh Mohan. Krishnamacharya: His Life and Teachings. Shambhala Publications, 2010. ISBN 978-1-59030-800-4.
 Mohan, A. G., and Indra Mohan. Yoga Therapy: A Guide to the Therapeutic Use of Yoga and Ayurveda for Health and Fitness. Shambhala Publications, 2004. ISBN 978-1-59030-131-9.
 Mohan, A. G. with foreword by Sri Tirumalai Krishnamacharya. Yoga for Body, Breath, and Mind: A Guide to Personal Reintegration. Shambhala Publications, 2002. ISBN 978-1-57062-977-8.
 Mohan, A. G., translator. Yoga-Yajnavalkya. Ganesh & Co., 2000. ISBN 81-85988-15-3.
 Mohan, A. G., translator with Ganesh Mohan. Yoga Yajnavalkya (2nd ed.). Svastha Yoga, 2013. ISBN 978-9810716486.

Издания по-русски 
А. Г. Мохан. Йога для тела, дыхания и разума. Как достичь внутреннего равновесия. М. 1999.

Ссылки 
 
 
 Maehle, Gregor (2009). Ashtanga Yoga — The Intermediate Series: Mythology, Anatomy, and Practice. Novato: New World Library. p. xiii. ISBN 978-1-57731-669-5.
 Brennan, Michael (1993). «Individualized Yoga». Yoga Journal (May/June 1993 Issue 110).
 Anderson, Diane. «The YJ Interview: Partners in Peace».  Yoga Journal. Retrieved October 30, 2011.
 Kepner, John. «A Sacred Trust». Ascent Magazine. Archived from the original on November 14, 2011. Retrieved October 30, 2011.
 «A. G. Mohan: A Lifetime of Studies and Practice». Svastha Yoga & Ayurveda. Retrieved October 30, 2011.
 Krishnamacharya, Tirumalai (2002). «Foreword». In Mohan, A. G. Yoga for Body, Breath, and Mind: A Guide to Personal Reintegration. Boston: Shambhala Publications. pp. xv-xvi. ISBN 978-1-57062-977-8.
 The Editors. «Memories of a Master» . Yoga Journal. Retrieved November 9, 2011.
 Bassett, Deborah (March 22, 2011). «Mark Whitwell Interviewed by Deborah Bassett» . Elephant Journal. Archived from the original on November 14, 2011. Retrieved October 30, 2011.
 «T. K. V. Desikachar». Wikipedia. Retrieved October 30, 2011.
 «Svastha Yoga & Ayurveda». Retrieved November 10, 2011

Йогины